Armen Grigorjan (1960) – cantante russo
Artak Grigoryan (1987) – calciatore armeno
Artur Grigoryan (1967) – ex pugile uzbeko
Davit' Grigoryan (1989) – calciatore armeno
Kirill Grigoryan (1992) – tiratore a segno russo